Квалья, Анджело (1802—1872) — итальянский куриальный кардинал.
 Квалья, Джероламо (1902—1985) — итальянский борец греко-римского стиля, бронзовый призёр Олимпийских игр (1928).